Jouard est un patronyme.

Patronyme 

 Louis Jouard de La Nauze (1696-1773), jésuite français, historien de l'Antiquité.
 Henri Jouard (1896-1938), ornithologue français.